Ulica Mikołaja Kopernika – popularna nazwa ulic w Polsce;
 Ulica Mikołaja Kopernika w Białymstoku
 Ulica Mikołaja Kopernika w Częstochowie
 Ulica Mikołaja Kopernika w Katowicach
 Ulica Mikołaja Kopernika w Krakowie
 Ulica Mikołaja Kopernika w Krośnie
 Ulica Mikołaja Kopernika w Łodzi
 Ulica Mikołaja Kopernika w Poznaniu
 Ulica Mikołaja Kopernika w Rzeszowie
 Ulica Mikołaja Kopernika w Słubicach
 Ulica Mikołaja Kopernika w Toruniu
 Ulica Mikołaja Kopernika w Warszawie
 Ulica Mikołaja Kopernika w Wieliczce
 Ulica Mikołaja Kopernika w Wodzisławiu Śląskim
 Ulica Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie
 Ulica Mikołaja Kopernika w Żywcu

Zobacz też 
 Trasa Kopernikowska w  Białymstoku
 Osiedle Mikołaja Kopernika
 Pomnik Mikołaja Kopernika

 
Kopernika